Цыпка — село в Туапсинском районе Краснодарского края.

Административный центр муниципального образования «Вельяминовское сельское поселение».

География 
Селение расположено в южной части Туапсинского района, в долине одноимённой реки Цыпка (правый приток реки Туапсе). Находится в 10 км к северо-востоку от районного центра Туапсе и в 99 км к югу от города Краснодар. Через село проходит автотрасса Р-254, связывающая города Туапсе и Майкоп, напрямую через Главный Кавказский хребет. Также через село проходит железнодорожная ветка «Армавир—Туапсе».

Граничит с землями населённых пунктов: Греческий на юго-западе и Кирпичное на востоке.

Населённый пункт расположен на южном склоне Главного Кавказского хребта. Поселение со всех сторон окружено горными грядами со смешанным сосновым и лиственным лесом. Средние высоты на территории села составляют 177 метра над уровнем моря. Наивысшей точкой местности является гора Пшенокупа (377 м), расположенная к северо-востоку от села. В северной окраине села расположена урочище — Султанова Поляна.

Гидрографическая сеть представлена рекой Цыпка с её мелкими притоками. У южной окраины села река Цыпка впадает в реку Туапсе. В верховьях реки Цыпка расположены несколько малых водопадов. В горах в бассейне реки Цыпка расположены дольмены и развалины адыгских (черкесских) аулов.

Климат 
Климат в селе субтропический. Среднегодовая температура воздуха составляет около +13°С, со средними температурами июля около +23°С, и средними температурами января около +4°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 1200 мм в год. Основная часть осадков выпадает в зимний период. Важную роль также играют холодные воздушные массы, дующие из северного склона Главного Кавказского хребта через перевалы.

Этимология 

Своё название село получило от реки Цыпка, в долине которой оно и расположено. Гидроним Цыпка () в своём основании имеет две основные версии происхождения.

Согласно первой версии, некогда один прохожий снял свой старый, изношенный тулуп и бросил его в реку. Тулуп долго носило по реке, отчего вода в нём стало вшивой. Отсюда люди стали называть его «Цӏэпс» — вшивая река.

Согласно второй и наиболее распространённой версии, топоним реки происходит от слова «Пцэпс», где «пце» — рыба, а «псы» — вода, река. То есть топоним реки можно перевести как «река, обильная рыбой».

История 

На карте Военно-Топографического управления, изданной в 1905 году, хутор Цыпка находился северо-западнее горы Невеб, в 3—4 км от реки Туапсе.

В 1923 году население хутора было переселено к месту впадения реки Цыпка в Туапсе. Этот год официально считается датой основания села.

В 1924 году село передан в состав Вельяминовского сельского Совета Туапсинского района.

В 1960-х в состав села Цыпка был включён расположенный в урочище «Султановская Поляна» аул Султановка.

В 1993 году в село Цыпка перенесён административный центр Вельяминовского сельского округа (ныне Вельяминовское сельское поселение).

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 29 — ул. Центральная, 2.
 Начальная школа Детский Сад № 20 — ул. Центральная, 4.

Экономика 

Основную роль в экономике села играют сельское хозяйство и туризм. Во времена СССР в селе располагалось норковое зверохозяйство «Туапсинское» (сейчас не существует).

Также важную роль для экономики села играет его расположение на пути важных автомобильных и железных дорог в Туапсе и черноморское побережье.

Улицы

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Туапсинского района